een dier met 4 voeten, zie viervoetigheid
 een infrastam van de gewervelden, zie Viervoeters (biologie)
 een vers met 4 versvoeten, zie tetrameter
 Vier Voeters, een dierenbeschermingsorganisatie
 verzetsnaam van Ids de Beer

Zie ook 
 Viervoeters